Abdemon ist der Familienname folgender Personen:

 Abdemon (König)
 Abdemon (Tyros)